Camillo Borghese (1550-1621), beter bekend als paus Paulus V
Camillo Filippo Ludovico Borghese (1775-1832), echtgenoot van Pauline Bonaparte